Radio Tirana steht für:

 Diverse Rundfunksender von Radio Televizioni Shqiptar (RTSH)
 Radio Tirana International, den Auslandsdienst von RTSH